Linstow' peut faire référence à :
 Hans Otfried von Linstow (1899-1944), un officier allemand, membre du complot du  ;
 Hans Linstow (1787-1851), un architecte et peintre dano-norvégien.